van der Lubbe steht für:
 Lex van der Lubbe, ugs. Bezeichnung für das „Gesetz über Verhängung und Vollzug der Todesstrafe“ vom März 1933

Personen:
 Huub van der Lubbe (* 1953), niederländischer Musiker und Schauspieler
 Marinus van der Lubbe (1909–1934), als Reichstagsbrandstifter hingerichteter Niederländer

Siehe auch:
 Lubbe